Molekulska formula -{C15H11ClN2O}- se može odnositi na:

 Meklohalon
 Nordazepam